elektromos vezető
 járművezető
 szervezetben magas beosztású személy: cégvezető, polgármester, kormányfő stb.